Il doppio del torneo di tennis Colonial National Invitational 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Ken Rosewall e Fred Stolle 6-2, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1972